Даши́нима Бальжимаевич Намдако́в (; род. 16 февраля 1967, село Укурик, Хилокский район Читинская область, СССР) — российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер. Академик РАХ (2021; член-корреспондент 2011). Заслуженный художник Российской Федерации (2020). Член Союза художников России.

Биография 
Даши Намдаков родился в бурятском селе Укурик, в Забайкалье. Полное имя — Дашинима («Даши Нима») — с бур. языка «Удачливое солнце». Являлся шестым ребёнком в многодетной семье Бальжана и Буда-Ханды Намдаковых, у которых родилось восемь детей. Семья скульптора принадлежит к древнему роду кузнецов-дарханов «дархатэ», из которого выходили лучшие ювелиры, мастера и художники. Только им дозволялось работать с огнём, священным символом избранности. Отец — Бальжан Намдаков, известный народный мастер — кузнец и художник, занимался написанием буддистских тангк, скульптурой, резьбой по дереву, ткал ковры.

По вероисповеданию Намдаков, как и его родители, является буддистом.

До семи лет Намдаков не говорил по-русски, жил в доме предков. В связи с этим он позже отмечал:

Учился в интернате, где из-за строгой дисциплины постоянно находился в состоянии глубокой депрессии. Это вылилось в тяжёлое заболевание желудка и в перенесение четырёх операций, что, однако, не помогло. Вылечила Намдакова шаманка, проведшая сложный обряд. Это оказало влияние на его последующее творчество, поскольку та объяснила ему, что болезнь является платой за разрыв связей с природой.

Даши Намдаков начал работать в мастерской бурятского скульптора Г. Г. Васильева в городе Улан-Удэ.

Поступал в Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, но не прошёл по конкурсу и поступил на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института, но не окончил, поскольку понял, что должен заниматься скульптурой.

В 1988 году поступил в Красноярский государственный художественный институт, учился у художников и скульпторов Л. Н. Головницкого (приехавшего для преподавания в Сибирь из Ленинграда), Ю. П. Ишханова, А. Х. Боярлина, Э. И. Пахомова. Окончил институт досрочно благодаря содействию Головницкого. Дипломный проект писал, будучи закрытым в мастерской у Головницкого, посчитавшего, что это позволит Намдакову полностью погрузиться в творчество и ни на что не отвлекаться. Там же Намдаков сдавал экзамены приходившим к нему преподавателям.

После окончания института в 1992 году Даши возвращается в Улан-Удэ, где продолжает работать Здесь же он открыл маленькую (в несколько квадратных метров) ювелирную мастерскую, где занимался изготовлением скульптурных изделий, стилизованных под находки из древних курганов. Позднее он вспоминал: «Эти деньги и часть зарплаты моей супруги, которая тогда работала в Сбербанке, мы тратили на бронзу. А ведь литьё из этого материала — целая технология. Одному это сделать невозможно — нужны люди, которым надо платить зарплату. Я вообще думаю, что скульпторов у нас было бы гораздо больше, если бы можно было проще организовать этот процесс». График его работы в это время был следующим: две недели — изготовление украшений на продажу, следующие две недели — занятие творчеством «для души».

В 2000 году прошла первая персональная выставка Даши Намдакова в Иркутске, которая получила самые высокие оценки и сделала его знаменитым.

Творчество 

Работы Д. Б. Намдакова выполнены в технике художественного литья, ковки и смешанной технике. Произведения выполнены из бронзы, серебра, золота, меди, драгоценных камней, а также из кости (бивень мамонта), конского волоса и дерева. Скульптура, ювелирные изделия, графика и гобелены имеют ярко выраженный уникальный авторский стиль, в основе которого лежат элементы национальной культуры, традиции Центральной Азии, буддийские мотивы. По эскизам Даши Намдакова члены его семьи мастерят кукол (куклы выполнены в виде скульптур в стилизованных национальных одеждах).

Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, в музеях многих стран мира, в том числе — в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк) и «Музее искусств» (Гуанчжоу, Китай). Скульптуры имеются в частных коллекциях В. В. Путина («Стихия»), М. Ш. Шаймиева («Всадник»), Ю. М. Лужкова, Р. А. Абрамовича («Вечер», «Старый воин»), а также в частных собраниях в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Японии, США, Тайване. Работами Д. Б. Намдакова обладают Герхард Шрёдер, звезда кантри-музыки Вилли Нельсон, а также актриса Ума Турман.

В Лондоне 14 апреля 2012 года установили монументальную скульптуру Чингисхана работы Даши Намдакова.

Скульптуры Д. Б. Намдакова «Маски» и «Актёр» явились призами Всероссийского фестиваля современной драматургии им. Вампилова (Иркутск, 2002, 2003), а скульптура «Хозяин» — Международного фестиваля документального кино в Иркутске (2002). В 2003 году он был награждён серебряной медалью Российской Академии Художеств.

С 2004 года живёт и работает в Москве, с 2014 года — в Лондоне.

В 2007 году выступил художником фильма режиссёра Сергея Бодрова «Монгол». За свою работу в этом фильме Д. Б. Намдаков получил премию «Ника» «за лучшую работу художника» и премию «Белый слон» Гильдия киноведов и кинокритиков России.

30 июля 2008 года мастерскую скульптора обокрали (причём, унесли не только ювелирные изделия, но и формы для их изготовления). «Всё, что у нас было за пять лет наработано, — утверждал Д. Б. Намдаков, — унесли в одну ночь. Некоторые люди, конечно, очень разбогатели — дай им бог здоровья. Сначала у нас была паника, но потом мы успокоились. Ведь это был не только мой труд, но и моих коллег — ювелиров и мастеров по камню. Но мы поставили задачу и в срок исполнили коллекцию заново».

За цикл выставок в 2009 года Д. Б. Намдаков стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

В феврале 2019 года в Красноярске в сквере рядом с Сибирским федеральным университетом установлена ландшафтная скульптура «Трансформация» (TRANSFORMATION).

В 2020 году телеканал «Звезда» назвал Даши Намдакова в качестве главного художника Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

В августе 2021 года при поддержке Правительства Забайкальского края, Министерства культуры Забайкальского края и Арт-Фонда Даши Намдакова рядом со своим родным селом Укурик скульптор открыл ленд-арт парк Тужи. Цель создания парка в Забайкалье связана с государственной политикой поддержки национальной культуры традиционного населения края, с желанием популяризировать самобытное творчество во всех его проявлениях, а также общими силами возродить село.

Выставки 

C 21 декабря 2007 г. по 13 января 2008 г. прошла персональная выставка Д. Б. Намдакова в Государственной Третьяковской галерее в Москве, где выставлялись его работы за предыдущие семь лет.

В ноябре 2008 г. в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачёва открылась экспозиция Даши Намдакова «Преображение».

С 26 февраля по 4 апреля 2010 г. в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, при поддержке ОАО «Атомэнергомаш» (госкорпорация «Росатом»), в контексте шедевров археологической коллекции была экспонирована выставка Д. Б. Намдакова «Ностальгия по истокам. Вселенная кочевников Даши Намдакова».

С 1 июня по 31 июля 2011 г. — в Казани, в Национальной художественной галерее «Хазинэ», проходила выставка Д. Б. Намдакова «Вселенная кочевника», которую посетил президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшин и другие официальные лица. Всего на открытии выставки присутствовало более четырёхсот человек, общее число посетителей составило около 4,2 тысяч человек.

С 24 апреля 2014 года до 15 сентября 2014 года в Государственном Историческом музее России на Красной площади проходит выставка «кочевнической» культуры античной, древней и современной России, где широко представлены работы Д. Намдакова в основных залах (кентавр и крылатая львица) и на дополнительной выставке археологических памятников степной и лесостепной России (в том числе — из фондов Иркутского областного краеведческого музея).

В Красноярском государственном художественном музее имени В. И. Сурикова 26 июня 2014 года в рамках IV Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона была открыта выставка Даши Намдакова.

25 августа 2015 года открылась выставка в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске.

с 22 февраля г. по 5 мая 2016 г. в столичной галерее JART прошла юбилейная выставка Даши Намдакова "Погружение". Проект открывает цикл юбилейных выставок Намдакова: в феврале 2017 года художнику исполняется 50 лет. В проекте «Даши Намдаков. Погружение» представлены наиболее знаковые для художника работы разных лет: «Чингисхан» (2003), «Похищение» (2007), «Стихия» (1999). Зрители также увидят станковую миниатюрную копию монумента «Царская охота» (2014), установленного на набережной Енисея в Кызыле.
В 2022ом и 2023ем году в Москве в Музее Войны 1812ого года на Красной площади скульптурные работы Даши Намдакова экспонировались в рамках нашумевшей интерактивной выставки "Сны Сибири". Неполный перечень этих работ "Львица", "Шаман", "Рождение гения", "Всадник", "Царская Охота", "Инь-Янь"

Хронология выставок 

2021
Дорога домой. Художественно-выставочный комплекс Забайкальского края, г. Чита. Персональная выставка: скульптура и декоративное искусство.

Истина. Ювелирное искусство. Государственная Приморская картинная галерея.

Выставка «Трансформация». Российская Академия художеств.
 
 2020
Обновление экспозиции Даши Намдакова в галерее В. Бронштейна.

Скульптурная композиция «Матерям победителей» в парке “Патриот”. Москва

Выставка «Изнутри». Парк Музеон. Москва

 2019 
«75-75», юбилейная выставка в Национальном музее Республики Бурятия, участие.

«Изнутри», выставочный зал «Зарядье», персональная выставка.

Российская Академия художеств, отчетная групповая выставка секции скульптуры, участие.

Искусство Даши Намдакова, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», персональная выставка.

 2018
Другое измерение. Скульптура. В галерее В. Бронштейна, г. Иркутск.

Искусство Даши Намдакова, Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург, персональная выставка.

 2017
Персональная выставка в центральном выставочном зале Санкт-Петербурга «Манеж», скульптура
Персональная выставка в галерее В. Бронштейна, г. Иркутск, декоративное искусство
Персональная выставка в галерее JART, г. Москва

 2016'

Юбилейная выставка - «Погружение» в столичной галерее JART. В проекте «Даши Намдаков. Погружение» представлены наиболее знаковые для художника работы разных лет: «Чингисхан» (2003), «Похищение» (2007), «Стихия» (1999). Зрители также увидят станковую миниатюрную копию монумента «Царская охота» (2014), установленного на набережной Енисея в Кызыле.

Персональная выставка в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»

 2015
Персональные выставки — «Кочевник. Произведения Российского скульптора Даши Намдакова» в Музее скульптуры (Ордос) и в Музее провинции Хэнань, «Трансформация» в Академии изящных искусств (Флоренция), «Путешествие в мистическую страну: воспоминания Даши Намдакова об Азии» в Галерее Щукин (Нью-Йорк).

Групповые выставки — «Душа Азии» в галерее В. Бронштейна (Иркутск), «Искусство создавать» в Галерее Хэлсион (Лондон).

 2014
Персональные выставки — «Кочевник. Произведения Российского скульптора Даши Намдакова» в Пекинском музее мирового искусства и Государственном художественном музее, «Даши Намдаков. Между небом и землей» в Галерее Хэлсион (Лондон) и Государственном художественном музее, «Аватар» в Галерее Хэлсион (Лондон).

«Ностальгия по истокам. Вселенная кочевников Даши Намдакова» в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова.

 2013
Персональные выставки — «Волшебные видения: ювелирные изделия и скульптура Даши Намдакова» в Галерее Жильбера Альбера (Нью-Йорк), «Номад: воспоминания об будущем» в Национальном обществе искусств (Нью-Йорк), «Мир мифов» в Художественном музее г. Тампере.

Групповые выставки — «Мистерия» в Бурятском республиканском художественном музее имени Ц. С. Сампилова.

 2012
Персональные выставки — «Преображение» Государственный Центр науки и культуры (Прага), «Вселенная кочевника» Галерея Хэлсион (Лондон).

Выставка ювелирных изделий и графики «25» в Ювелирном колледже Хико Мицуно (Токио).

Групповая выставка в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачёва и Союзе художников.

 2011
Персональные выставки — «Бронзовая Азия Даши Намдакова» Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачёва в рамках программы «Байкальского экономического форума», «Вселенная кочевника Даши Намдакова» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, галерее «Хазине» и Казанском Кремле.

 2010
Персональная выставка «Ностальгия по истокам: вселенная кочевников Даши Намдакова» в Государственном Эрмитаже.

Участие в Российской национальной выставке в Париже во Дворце Гран-пале.

Выставочный проект «Преображение: скульптура и графика Даши Намдакова» в Вилла Версилиана (Пьетрасанта).

 2009
Персональные выставки — «Преображение: скульптура, графика и ювелирная коллекция Даши Намдакова» в Бурятском республиканском художественном музее имени Ц. С. Сампилова, «„Стихия“ Даши Намдакова» в Омском областном художественном музее имени М. Врубеля, «„Стихия“ Даши Намдакова: скульптура, графика, ювелирная коллекция» в Московском государственном выставочном зале «Новый манеж».

 2008
Персональные выставки — «Бронзовая Азия Даши» в Музее города Далянь, «Преображение: скульптура, графика и ювелирная коллекция Даши Намдакова» в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева, «Преображение: скульптура, графика и ювелирная коллекция Даши Намдакова» в галерее «Дом Нащокина» (Москва).

 2007
Персональные выставки — в Государственной Третьяковской галерее, «Бронзовая Азия Даши» в музее города Чжуншаня, «Бронзовая Азия Даши» в Музее изобразительных искусств (Гуанчжоу) и в Выставочном центре г. Дунгуаня.

Групповая выставка — «Экспрессия духа» в Государственном центральном музее современной истории России (совместно с галереей «Дом Нащокина»).

 2006
Персональная выставка — «Всадник под небесным сводом» в Центре искусств (Тайчжун).

«Вселенная кочевника» Пекинский музей мирового искусства (Музей Миллениум «Китайский Алтарь»).

Выставочный проект совместно с Музеем истории Республики Бурятия и Иркутским областным краеведческим музеем в Пекине.

Участие в China International gallery exposition (Пекин).

«Открытая Россия» в Национальном музее изобразительных искусств.

Участие в групповой выставке российских художников (Пекин).

 2005
Персональные выставки — «Всадник под небесным сводом» Национальный исторический музей (Тайбэй), в галерее «Джефф Хсу Арт»
(Тайбэй) ювелирного искусства и скульптуры в галерее «Сунцзин» (Сингапур), ювелирного искусства и скульптуры в галерее «Ханарт» (Гонконг).

Участие в Арт-Тайбэй (Тайбэй), в Сингапурской ювелирной выставке, в Московском международном салоне изящных искусств
ЦВЗ «Манеж». Los Angeles International Antique Fine Art and Jewelry Fair (Лос-Анджелес), Chicago Contemporary and Classic (Чикаго), Арт-Майами (Майами-Бич), Palm Beach Connaisseurs (Уэст-Палм-Бич).

Выставочный проект «Всадник под небесным сводом» совместно с А. Иващенко, коллекционером буддийских икон-тангка в Историческом музее, Гаосюн.

 2004
Закрытый показ в рамках международной конференции РБК в Международном выставочном центре (Гонконг).

Выставочный проект «Вселенная кочевника» (совместно с коллекциями Бурятского научно-исследовательского центра и сибирских коллекционеров) в Государственном музее искусства народов Востока.

Персональные выставки — Tibet House US, Галерея Герцева (Атланта).

Групповые выставки — «Русская неделя» в Palace hotel, Гштад (Швейцария), Центральный дом художника.

 2003
Персональные выставки в Музее изобразительных искусств (Екатеринбург), Российском этнографическом музее, Государственном музее искусства народов Востока, Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачёва и музейная биеннале в Красноярском культурно-историческом музейном комплексе.

 2002
Персональная выставка в Галерее искусств Зураба Церетели и групповая выставка в Центральном доме художника.

 2001
Персональные выставки в галерее «Классика» (Иркутск), Музее истории Республики Бурятия и Галерее союза художников в Монголии (Улан-Батор).

 2000
Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва — персональная выставка.

Оценки творчества 

Искусствовед М. В. Москалюк считает, что:Язык бурятского мастера, воспитанного российской академической школой, понятен и крайне востребован мировой общественностью благодаря тому, что мистическим образом Даши чувствует живые связи с древними цивилизациями и огромным пластом общечеловеческой культуры, при этом блестяще владеет пластическим языком профессионального искусства и является в полной мере современным человеком.

Искусствовед  считает, что: Наиболее убедительным и ярким примером инновационного подхода к творчеству можно назвать искусство Даши Намдакова. В его скульптурах запечатлены, на наш взгляд, способы ориентации восточного человека в окружающей среде, способы общения с ней. Даже гротескное видение мира, которое и придаёт необычайную новизну работам художника, в какой-то мере воссоздаёт стереотипы, удовлетворяющие своей формой и содержанием сегодняшнее зрение. Сама манера в работе с материалом — бронзой вполне двойственна: повторяя в пластике, цвете, фактуре знакомые, когда-то созданные и смутно появляющиеся в сознании современного зрителя образы, художник изображает во многом новые, непривычные, неожиданные фигуры, изменяющие наши повседневные ориентиры (Ритуал, Улыбающийся, Великий чемпион).

Галерея

Награды и звания 
 Орден Республики Тыва (4 сентября 2014 года) — за вклад в развитие Республики Тыва и в честь 100-летия единения России и Тувы.
 Заслуженный художник Российской Федерации (21 августа 2020 года) — за большой вклад в организацию и проведение социально важных, общественно значимых мероприятий.
 Премия Правительства Российской Федерации 2009 года в области культуры — за выставочный проект «Преображение: скульптура, графика и ювелирное искусство Даши Намдакова».

См. также 
 Бальжинима Доржиев
 Зорикто Доржиев
 Жамсо Раднаев
 Алла Цыбикова

Примечания

Литература 
 Болдохонов К. Вселенная Даши Намдакова // Агинская правда, 16.08.2012

Ссылки 

 Персональный сайт Даши Намдакова
 Выставка Даши Намдакова. «Кочевник. Между небом и землей» 74 фотографии
 «Фоторепортаж в деталях» выставка скульптур Даши Намдакова
 Закупка века: Даши Намдаков // Newslab.ru, 24.06.2015
 Юбилейная выставка Даши Намдакова "Погружение. 10 лет вместе"

Родившиеся в Читинской области
Художники России
Скульпторы Российской Федерации
Бурятская культура
Художники Бурятии
Персоналии:Буддизм
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники Красноярского государственного художественного института
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)